Q55 peut faire référence à :
 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme, d'après la classification internationale des maladies ;
 Prairial (Q55), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres